Верность:
 Верность — одно из качеств, присущих живым.
 Верность (аутентичность) — соответствие копии оригиналу, изображения — реальности и тому подобное.

Мифология 
 Фидес (мифология) — древнеримская богиня Верность

Название

Фильмы 
 «Верность» — фильм (СССР, 1965).
 «Верность» — фильм (США, 1996, оригинальное название «Faithful»).
 «Верность» — фильм (Франция, 2000, оригинальное название «La Fidélité»).
 «Верность» — фильм (Россия, 2019).

Литература 
 «Верность» — книга Геннадия Зюганова.
 «Верность» — рассказ Акутагавы Рюноске.

Издания 
 «Верность» — еженедельный военно-народный патриотический журнал, издававшийся с 1909 года в Москве, а с августа 1917 года в Петрограде.